Die EBS Dayton Open 2011 fanden vom 10. bis 13. November 2011 in Dayton, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und war mit 25.000 US-Dollar dotiert.
 
Der an Position zwei gesetzte Alister Walker besiegte im Endspiel Yasir Butt, der erst über die Qualifikation ins Hauptfeld kam, mit 11:4, 14:12 und 11:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2011/12
2011